Descanso kan syfta på följande:

 Descanso (djur), ett släkte spindlar
 Descanso (kommun), en kommun i Santa Catarina, Brasilien
 Descanso, Kalifornien, en ort i USA
 El Descanso, ort i Sinaloa, Mexiko